1. HRL 1996./97. je bila šesta sezona hrvatskog prvenstva u rukometu za muškarce, a naslov je obranio Zagreb pod nazivom Badel 1862.

Ljestvica

Povezani članci 
 1.B HRL 1996./97.
 2. HRL 1996./97.
 4. rang lige 1996./97.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Fredi Kramer, Dražen Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian handball, Zagreb, 2009.; str. 179
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1997/1998, Zagreb, 1997.
  

1996-97
m-1A